Tunica kan syfta på:

 1070 Tunica – en asteroid i huvudbältet
 Tunica (språk) – ett indianspråk (USA: Mississippi, Louisiana, Arkansas)